17-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 141,3 километра состоялась 17 сентября 1950 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Морис Бломм.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1950 на FirstCycling
 
 
  

1950 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1950 году
Сентябрь 1950 года